Landesregierung Kaj Leo Johannesen bezeichnet mehrere Regierungen der Faröer:
* Landesregierung Kaj Leo Johannesen I (2008 bis 2011)
 Landesregierung Kaj Leo Johannesen II (2011 bis 2015)

Siehe auch:
 Landesregierung Aksel V. Johannesen